Павел Никанорович (Никифорович) Шафров (1794—1848) — генерал-майор флота, капитан над Главным гребным флотом в Санкт-Петербурге.

Биография 
Родился в 1794 году.

Образование получил в Морском кадетском корпусе, из которого выпущен мичманом 28 октября 1809 года.

Свою практическую службу Шафров начал ещё в 1806 году, когда, будучи гардемарином, на корабле «Сильный» в составе эскадры адмирала Сенявина отправился в Средиземное море. В этой кампании он участвовал в сражениях с турецким флотом при Дарданеллах и у острова Лемноса. На обратном пути из Средиземного моря он находился на корабле «Селафаил» и, после сдачи российского флота англичанам в Лиссабоне, был отправлен в Портсмут, а уже оттуда в 1809 году на транспортном судне был перевезён в Россию.

По возвращении Шафров служил на Балтийском флоте, плавал на разных судах и в 1813 году был произведён в лейтенанты. В 1813—1815 годах он находился на Ревельской брандвахте.

В 1817 году Шафров состоял на корабле «Нептун» и в эскадре контр-адмирала Моллера совершил плавание в Лиссабон. По возвращении он вновь находился в Ревеле. Произведённый 30 августа 1824 года в капитан-лейтенанты, Шафров был зачислен в 17-й флотский экипаж и годом спустя был назначен командиром галиота «Олень».

В 1826 году закончилась собственно мореходная служба Шафрова, тогда же он был отправлен сухим путём в Архангельск. Затем он нёс береговую службу в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

С 1829 года находился при Черноморском флоте в Николаеве. Получив 25 июня 1831 года чин капитана 2-го ранга, Шафров был назначен членом Кораблестроительного и Учёного комитетов Адмиралтейства и вслед за тем переведён на Балтийский флот с зачислением по флоту без приписки к экипажу.

В 1833 году он был определён помощником капитана над Главным гребным портом и в этой должности ежегодно занимался проводкой новопостроенных судов из Санкт-Петербурга в Кронштадт. В 1835 году он занимался расширением и углублением Ораниенбаумской гавани, за отличное исполнение этих работ в следующем году был произведён в капитаны 1-го ранга.

В 1837 году награждён орденом св. Владимира 4-й степени. 1 декабря 1838 года Шафров за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 5743 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

В 1846 году Шафров инспектировал флотские рабочие роты в Лодейном Поле и Казани, а в следующем году получил должность капитана над Главным гребным портом.

30 августа 1848 года произведён в генерал-майоры флота.

Скончался в Санкт-Петербурге 30 октября 1848 года.

Его братья Александр, Алексей, Николай, Никанор и Порфирий, все служили на флоте в офицерских чинах, причём Александр (1790—1853) также был генерал-майором флота.

Источники 
 Веселаго Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. — СПб., 1852. — С. 65 (2-й пагинации)
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009. — С. ISBN 978-5-9524-4167-5
 Некролог // «Морской сборник». — Т. 2. — № 2. — Февраль, 1849. — С. 213—214.
 Общий список флотских линейных чинов 1831 года. — СПб., 1831. — С. 42.

Ссылки 
 

Генерал-майоры морского ведомства (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени